Нижче наведений список війн, що йшли (або почалися/закінчилися) в VII столітті.

~600 — 793 — Фризько-франкські війни
 602—628 — Ірано-візантійська війна
 613—628 — Зміна династії Суй династією Тан в Китаї
 614 — закінчення гогурьо-сайської війни в Кореї (598 — 614)
 619 — Друга персо-тюркська війна
 627 — Битва біля Ніневії, Третя персо-тюркська війна
 632—633 — Рідські війни
 632—677 — Арабо-візантійські війни
 633—651 — Арабське завоювання імперії Сасанідів
 634—635 — Тан-таюхунські війни
 639—641 — Арабське завоювання Єгипту
 645—668 — Когурьо-танські війни в Кореї
 656—661 — Перша ісламська громадянська війна
 650-ті—737 — Арабо-хазарські війни
 663 — Битва при Пекганг
 670—676 — Тан-сіллська війна в Кореї
 672 — Смута Дзінсін
 692 — Битва при Себастополісі
 680—1355 — Візантійсько-болгарські війни

Див. також 

 Список війн
 VII століття
 Війна

Війни за епохою
Війни VII століття